European Physical Journal — серия рецензируемых научных журналов, издаваемая EDP Sciences, Springer Science+Business Media и Società Italiana di Fisica. Она возникла в 1998 году в результате слияния Acta Physica Hungarica, Anales de Fisica, Czechoslovak Journal of Physics, Il Nuovo Cimento, Journal de Physique, Portugaliae Physica и Zeitschrift für Physik. 12 издаваемых журналов охватывают все области физики. Автор имеет право опубликовать свою статью в журнале в рамках инициативы открытого доступа. В этом случае она будет доступна на условиях лицензии Creative Commons Attribution 2.0.

История 
С момента создания в 1845 году Берлинского физического общества () публиковались журналы Fortschritte der Physik и Verhandlungen, но к 1919 году Verhandlungen стал слишком объемным. Был сформирован комитет, состоящий из Альберта Эйнштейна, Эйгена Голдштайна, Фрица Габера, Е. Джанке, Шеля Карла и Вильгема Вестпала. Комитет создал новый журнал, Zeitschrift für Physik, предназначавшийся для статей об оригинальных исследованиях. Журнал начал публиковаться в этом же году. В 1975 году Zeitschrift für Physik был совмещен с Physics of Condensed Matter. Zeitschrift für Physik публиковался как журнал из четырех частей с 1920 по 1997 год издательством Springer-Verlag под эгидой Deutsche Physikalische Gesellschaft. В начале XX века этот журнал считался одним из самых престижных журналов по физике, его золотые годы совпадают с золотыми годами квантовой механики.

В конце 1990-х годов Springer и EDP Sciences решают объединить Zeitschrift für Physik и Journal de Physique. После присоединения Il Nuovo Cimento, издаваемый Societa Italiana di Fisica, European Physical Journal начал издаваться в январе 1998 года. Всего в состав EPJ вошли Acta Physica Hungarica, Anales de Fisica, Czechoslovak Journal of Physics, Il Nuovo Cimento, Journal de Physique, Portugaliae Physica и Zeitschrift für Physik.

Журналы

Примечания 

Физические журналы
Журналы издательства Springer